districten
Thống Nhất (Đồng Nai) in provincie Đồng Nai.

warden van steden
 Thống Nhất (Lào Cai), 	 Thành phố Lào Cai, 	Tỉnh Lào Cai
 Thống Nhất (Nam Định), 	 Thành phố Nam Định, 	Tỉnh Nam Định
 Thống Nhất (Kon Tum), 	 Thành phố Kon Tum, 	Tỉnh Kon Tum
 Thống Nhất (Pleiku), 	 Thành phố Pleiku, 	Tỉnh Gia Lai
 Thống Nhất (Buôn Ma Thuột),  Thành phố Buôn Ma Thuột, 	Tỉnh Đăk Lăk
 Thống Nhất (Buôn Hồ), 	 Thị xã Buôn Hồ, 	Tỉnh Đăk Lăk
 Thống Nhất (Biên Hòa), 	 Thành phố Biên Hoà, 	Tỉnh Đồng Nai

plaatsen of gemeenten
 Thống Nhất (Yên Định), 	 Huyện Yên Định, 	Tỉnh Thanh Hoá
 Thống Nhất (Hoà Bình), 	 Thành phố Hoà Bình, 	Tỉnh Hoà Bình
 Thống Nhất (Hoành Bồ), 	 Huyện Hoành Bồ, 	Tỉnh Quảng Ninh
 Thống Nhất (Thường Tín), 	 Huyện Thường Tín, 	Thành phố Hà Nội
 Thống Nhất (Gia Lộc), 	 Huyện Gia Lộc, 	Tỉnh Hải Dương
 Thống Nhất (Hưng Hà), 	 Huyện Hưng Hà, 	Tỉnh Thái Bình
 Thống Nhất (Bù Đăng), 	 Huyện Bù Đăng, 	Tỉnh Bình Phước